

Voci correlate
 Pallanuoto ai Giochi della XXIV Olimpiade

Collegamenti esterni
 

Vincitori di medaglia d'argento olimpica per gli Stati Uniti d'America